Alberto Angrisano (1963) – doppiatore italiano
Antonio Angrisano (1956) – attore e doppiatore italiano
Felicio Angrisano (1950) – ammiraglio italiano
Franco Angrisano (1926-1996) – attore italiano
Juan Pablo Angrisano (1980) – giocatore di baseball argentino con cittadinanza italiana